Nanjing (), ou Nankin, est la capitale de la province chinoise du Jiangsu ;
 Nanjing Automobile est un constructeur automobile chinois,
 le Traité de Nankin est un traité qui mit fin à la première guerre de l'opium ;
 le xian de Nanjing () est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Nanjing était le nom de Pékin sous la Dynastie Liao (907/916 – 1125) ; 
 le Nanjing est un destroyer de  de la Marine chinoise.

Homonymie de toponyme